Ambato steht für:

 Ambato, die Hauptstadt der Provinz Tungurahua in Ecuador
 Departamento Ambato, eine Verwaltungseinheit in der Provinz Catamarca, Argentinien
 Río Ambato, einen Fluss in Ecuador
 Ambato (Analamanga), eine Stadt in der Region Analamanga auf Madagaskar
 Ambato (Fluss), ein Fluss auf Madagaskar
 Ambato (Halbinsel), eine Halbinsel in der Region Diana auf Madagaskar